Smirnoff steht für:

 Smirnoff, (ursprünglich Smirnow) eine in Moskau gegründete Wodka-Brennerei und heute eine Marke eines britischen Spirituosenherstellers

Smirnoff ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Smirnoff (1880–1973), finnlandschwedische Schriftstellerin und Dramatikerin, siehe Karin Smirnov
 Karin Smirnoff (* 1964), schwedische Unternehmerin und Autorin
 Natalia Smirnoff (* 1972), argentinische Filmregisseurin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Smirnov
 Smirnow